een jong varken; zie Varken (tam)
Big (film), een film uit 1988
Big (boek), een kinderboek van Mireille Geus dat in 2006 de Gouden Griffel won.
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
BIG-register en BIG-registratie: geregistreerde beoefenaars in de gezondheidszorg
Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen
Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)
<big> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen